История почты и почтовых марок Шлезвиг-Гольштейна включает в себя периоды почтовой самостоятельности герцогств Гольштейна, Шлезвиг-Гольштейна, Шлезвига и, отчасти, Лауэнбурга, располагавшихся на территории исторической области Шлезвиг-Гольштейн (ныне земля ФРГ). Отдельные марки выпускались для Гольштейна (1850), Шлезвига (1864—1867), Гольштейна (1864—1866), Шлезвиг-Гольштейна (1865) и Шлезвига (1920).

Развитие почты 
Шлезвиг и Гольштейн в разное время частично или полностью принадлежали либо Дании, либо Германии, либо были практически независимы от обеих стран. С 1460 по 1864 год король Дании был одновременно датским герцогом Шлезвига и немецким герцогом Гольштейна. После распада Священной Римской империи 6 августа 1806 года Дания подтвердила свое право на владение Гольштейном, но не изменила конституцию. Наполеон не посягнул ни на Шлезвиг, ни на Гольштейн в 1810 году, когда аннексировал остальную часть северо-западной Германии, включая герцогство Лауэнбург. На Венском конгрессе в 1815 году Гольштейн и Лауэнбург стали частью Германского союза, а Шлезвиг — нет. Хотя Гольштейн и продолжал сохранять верность датскому королю в его роли немецкого герцога. Датско-прусская война (1848—1850) не принесла результата, но после Австро-прусско-датской войны 1864 года датский король уступил Шлезвиг Пруссии, а Гольштейн и Лауэнбург — Австрии. В Гаштейнской конвенции от 14 августа 1865 года Австрия продала Лауэнбург Пруссии. Австрия уступила Гольштейн Пруссии после Австро-прусско-итальянской войны в следующем году. Лауэнбург оставался автономным герцогством до 1 июля 1876 года, когда был включен в состав Королевской прусской провинции Шлезвиг-Гольштейн. Дания вернула себе только северный Шлезвиг после плебисцита 1920 года.

Почтовая связь в Шлезвиге и Гольштейне развивалась на основе коммерческих маршрутов гонцов Ганзейского союза, которые начали формироваться в середине XIII века. В конце XVI века их стали дополнять на территории Гольштейна маршруты Турн-и-Таксис.

В то же время датчане организовали первые почтовые маршруты в Шлезвиге, а затем в Гольштейне по указу короля Кристиана IV от 24 декабря 1624 года об организации почтовой связи. В соответствии с королевским указом в Копенгагене и Коллинге были созданы почтамты. Почтамт в Коллинге взял на себя задачу организации доставки почты на полуострове Ютландия, включая герцогства Шлезвиг (южная Ютландия) и Гольштейн. Местные почтовые отделения, построенные на почтовых маршрутах, обслуживались лицами, назначенными соответствующими торговыми городами. Сеть почтовых отделений в герцогствах находилась в руках четырёх купцов, которые назывались «Postverwalter» («Поствервальтер»).

В наибольшей степени датская почта доходила через Гольштейн до Киля, Любека и Гамбурга. Первоначально управляемая как коммерческая монополия, датская почта перешла в ведение правительства в 1711 году.

Доставка корреспонденции тогда осуществлялась судами или пешком, но с 1640 года появились датские конные почтальоны.

До 1845 года вдоль почтовых маршрутов были организованы постоянные почтовые отделения с назначенными королевскими почтмейстерами. Почтовый маршрут в герцогствах вел через Фленсбург, Шлезвиг, Рендсбург, Итцехо и Глюкштадт в Гамбург.

В период, предшествующий выпуску почтовых марок в 1850 году, в герцогствах использовались резиновые почтовые штемпели (известны с 1784 года), международные почтовые отправления преимущественно отправлялись через Гамбург.

Выпуски марок

Первые почтовые марки

Гольштейн 
Первые почтовые марки были выпущены Гольштейном 15 ноября 1850 года во время краткого периода его автономии в Датско-прусскую войну (1848—1850). Он выпустил две марки: синюю одношиллинговую марку и розовую двухшиллинговую марку. На марках был изображен двуглавый орел, окружающий рельефный центр с инициалами «S» и «H» в двух верхних углах соответственно. Название государства не было указано на марках. В двух нижних углах был указан номинал.

Шлезвиг 
Первые датские почтовые марки для использования в герцогстве Шлезвиг были эмитированы 1 мая 1851 года, а 15 апреля 1852 года они заменили предыдущие почтовые марки Гольштейна и были также разрешены для обращения в Лауэнбурге, когда почтовые службы Гольштейна и Лауэнбурга были присоединены к почтовой службе Дании. Тем не менее Любек оставался независимым со своей собственной почтовой администрацией, хотя датское почтовое отделение в Любеке использовало датские почтовые марки, начиная с 1 августа 1855 года. Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург использовали датские почтовые марки до оккупации в 1864 году и официального отделения от Дании по Венскому мирному договору, подписанному 30 октября того же года.

Австро-прусско-датская война и в составе Пруссии и Австрии 

1 марта 1864 года Гольштейн, находясь под оккупацией Германского союза, выпустил почтовую марку номиналом 1¼ шиллинга, голубовато-серого цвета, литографированную, беззубцовую. В тот же день австрийско-прусские оккупационные войска в Шлезвиге выпустили две почтовые марки с надписью «Herzogth. Schleswig» («Герцог. Шлезвиг»), номиналом 1¼ шиллинга зелёного цвета и четыре шиллинга карминового цвета.

Впоследствии, 15 мая, администрация Германского союза выпустила вторую почтовую марку нового , синего цвета с розовой штриховкой, которая была также номиналом 1¼ шиллинга и беззубцовой, но была изготовлена типографским способом.

Начиная с февраля 1865 года, совместная прусско-австрийская администрация выпустила серию из пяти почтовых марок для объединённого Шлезвиг-Гольштейна, аналогичную выпуску предыдущего года, но с надписью «Schleswig-Holstein» («Шлезвиг-Гольштейн»). 1 ноября 1865 года новая прусская администрация Шлевига выпустила серию из пяти марок тех же номиналов, но с дизайном «Herzogth. Schleswig» («Герцогство Шлезвиг») и в новых цветах. Австрийская администрация в Гольштейне, в свою очередь, выпустила серию из пяти марок с надписью «Herzogth. Holstein» («Герцогство Гольштейн») 1 ноября 1865 года. Австрийская администрация выпустила ещё две почтовые марки этой серии, номиналом 1¼ шиллинга коричнево-сиреневую в феврале 1866 года, и номиналом 2 шиллинга синюю в июле 1866 года.

1 января 1867 года почтовая связь Шлезвига и Гольштейна была присоединена к прусской почтовой службе и подчинена почтмейстеру в Киле. Одна почтовая марка была выпущена под руководством почтмейстера в Киле, аналогично прусскому выпуску номиналом 1¼ шиллингов 1965 года, с надписью «Herzogth. Schleswig», но красновато-сиреневого цвета с фиолетовым и цветовой гаммой серо-сиреневого с голубовато-серым.

Северогерманский почтовый союз 

С 1 января 1868 г. за почтовые отправления в Шлезвиге, Гольштейне, Лауэнбурге и Любеке отвечал Северогерманский почтовый союз (). Шлезвиг-Гольштейн относился к Северогерманскому почтовому округу, а номиналы почтовых марок были указаны в грошах и талерах.

На смену этим маркам в 1872 году пришли почтовые марки Германской империи с надписью  («Германская империя»).

Плебисцит 1920 года в Шлезвиге 
После Первой мировой войны северному и центральному Шлезвигу была предоставлена возможность проголосовать за то, чтобы войти в состав Дании или остаться в составе Германии. В период подготовки и проведения плебисцита Межсоюзническая комиссия по Шлезвигу () выпускала специальные марки оригинальных рисунков в этих районах. 25 января 1920 года была эмитирована серия стандартных марок. Она состояла из четырнадцати почтовых марок, деноминированных в германской валюте, причем на первых десяти марках был изображён герб Шлезвига и указан текст  («Шлезвиг Плебисцит»), а на последних четырёх — вид Шлезвига позади шлезвигских львов, и тот же текст. Кроме того, комиссия выпустила серию из четырнадцати служебных марок для использования комиссией, а именно первоначальную серию с номиналами в германской валюте, на марках которой была сделана надпечатка аббревиатуры названия комиссии . Кроме того, были выпущены три почтовые карточки соответственно для стандартной и служебной серий. Плебисцит в северной зоне (зона 1) был проведен 10 февраля 1920 года, население которой проголосовало за возвращение в состав Дании, а 14 марта южная зона (зона 2) проголосовала за то, чтобы остаться в составе Германии. Первый выпуск стандартных марок и серия служебных марок оставался в обращении в зоне 1 до 27 мая; в зоне 2 до 23 июня. Начиная с 20 мая 1920 года, комиссия выпустила вторую серию из четырнадцати стандартных марок (плюс две почтовые карточки), которые имели одинаковый дизайн, включая датское название «Slesvig» («Слезвиг»), но теперь были деноминированы в датской валюте и имели надпечатку «Zone 1» («Зона 1»). Марки этой серии предназначались только для использования в зоне 1 и находились в обращении с мая по 17 июля 1920 года. Датские марки поступили в обращение 9 июля 1920 года и почтовые марки зоны 1 были выведены из обращения. Почтовыек марки Шлезвига с номиналами в датской валюте не выпускались без надпечатки.

Часто встречаются поддельные надпечатки «C.I.S.», равно как и поддельные почтовые штемпели на почтовых марках зоны 1. В литературе наблюдается значительное несоответствие в отношении количества почтовых марок зоны 1, которые фактически побывали в почтовом обращении.

Германия

См. также 
 История почты и почтовых марок Бергедорфа
 История почты и почтовых марок Гамбурга
 История почты и почтовых марок Гельголанда
 История почты и почтовых марок Дании
 История почты и почтовых марок Любека

Примечания

Литература 
 
 
 
 Correl, Frank D. The Schleswig Plebiscite of 1920. // German Postal Specialist. — Volume LII. — No. 8. — Whole Number 568. — September-October 2001. — Iola, Wisconsin.

Ссылки 

 

Шлезвиг-Гольштейн
Шлезвиг-Гольштейн
Шлезвиг-Гольштейн